Малкото кале може да се отнася за:

 крепост в близост до Созопол, виж Малкото кале (Созопол)
 крепост в близост до Приморско, виж Малкото кале (Приморско)